Barracoon bezeichnet:

 gefängnisartige, niedrige Baracke, die als Sklavenunterkunft diente
 Barracoon (Album), Jazzalbum von J. D. Allen (2019)